St. Antonius Abt ist der Name folgender Kirchen:

in Nordrhein-Westfalen:
 St. Antonius Abt (Ammeloe), Kreis Borken
 St. Antonius Abt (Horstmar), Kreis Steinfurt
 St. Antonius Abt (Schöppingen), Kreis Borken
 St. Antonius Abt (Tungerloh), Kreis Borken

Sonstige:
 St. Antonius Abt, Gerolstein-Roth, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, siehe St. Antonius (Gerolstein-Roth)
 St. Antonius Abt, Lohne, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, siehe St. Antonius (Lohne)
 St. Antonius Abt (Overasselt), Provinz Gelderland, Niederlande
 St. Antonius Abt (Kaltern), Italien